Елжана Николова Попова е българска актриса, родена на 21 януари 1962 г. в Бургас.

Завършила е музикално училище в Бургас и актьорско майсторство за драматичен театър при проф. Енчо Халачев във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1985 г. От 1990 г. живее в Рим, Италия. Има участия в няколко италиански филма. През кариерата си Попова се занимавала и с дублаж.

Преподава в Киноакадемията в Рим.

Роли в театъра 
 „Вишнева градина“
 „Престъпления на сърцето“
 „Черна комедия“
 „Пер Гинт“
 „Пред залез слънце“
 „Голям колкото малка ябълка“
 „Летят жерави“.

Телевизионен театър 
 „Криминална песен“ (1988) (Иван Радоев) - дъщерята на инспектора
 „Години на странствуване“ (1987) (Александър Арбузов), 2 части
 „Великото чудо“ (1986) (Николай Георгиев)
 „Пълнолуние без край“ (1986) (Панчо Панчев)

Филмография

Източници

Външни препратки 
  
  Елжана Попова в КиноПоиск
  Елжана Попова в Кино-Театр
 „Животът на артиста е тъга и още нещо“, интервю за вестник „Стандарт“, 2 септември 2005

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български озвучаващи актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Българи в Италия
Родени в Бургас